Schreer ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Schreer (* 19??), deutscher Politikwissenschaftler
 Werner Schreer (* 1957), deutscher römisch-katholischer Geistlicher